Дмитрий Гайдук: Гайдук, Дмитрий Александрович (род. 1964) — публицист, писатель, собиратель фольклора.
 Гайдук, Дмитрий Владимирович (1961—1991) — советский пианист, лауреат Международного конкурса имени Чайковского.